Kiss of Death ("bacio della morte" in lingua inglese) può riferirsi a:

Informatica 
Kiss of Death della pubblicità positiva – Verso la fine degli anni '90, quando ancora non si erano potute integrare le architetture dei sistemi al boom di internet e la sua diffusione, capitava che un nuovo servizio su un sito venisse menzionato in articoli di giornali specializzati e questo veniva improvvisamente subissato di richieste andando così in crash e diventando inaccessibile per giorni!

Cinema 
Il bacio della morte (Kiss of Death) – film del 1947 diretto da Henry Hathaway
Il bacio della morte (Kiss of Death) – film del 1995 diretto da Barbet Schroeder

Musica 
Kiss of Death  – gruppo musicale
 Kiss of Death  – traccia dell'EP Give 'Em the Axe dei Lizzy Borden del 1984
 Kiss of Death  – traccia dell'album Nasty Nasty dei Black 'N Blue del 1986
 Kiss of Death  – traccia dell'album Back for the Attack dei Dokken del 1987
 Kiss of Death  – traccia dell'album Forbidden dei Black Sabbath del 1995
 Kiss of Death  – traccia dell'album Vicious Circl degli L.A. Guns del 1995
 Kiss of Death  – video dei Kiss del 1997
 Kiss of Death  – album degli Untoten del 1997
Kiss of Death  – album di Jadakiss del 2004
Kiss of Death  – album dei Motörhead del 2006

Televisione 
 Kiss of Death  – episodio della seconda stagione di That '70s Show
Kiss of Death  – film per la televisione del 2008 diretto da Paul Unwin